Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Paku Alam (Darmaraja, een plaats in het regentschap Sumedang van de provincie West-Java
Paku Alam (Pakuhaji), een plaats in het regentschap Tangerang van de provincie Banten, Java
Paku Alam (Serpong Utara), een plaats in het regentschap Tangerang Selatan van de provincie Banten, Java